Сільський округ Темірбе́ка Журге́нова (, ) — адміністративна одиниця у складі Айтекебійського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Темірбека Жургенова.

Населення — 7754 особи (2009; 7155 в 1999).

До 2020 року сільський округ називався Комсомольським.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Айтекебійського району